ou U-159 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 159, sous-marin de type , a été construit en 1918, mais n'a pas participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale car sa construction était inachevée.
 L'Unterseeboot 159, sous-marin de type IX.C, a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé le .

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940